Теймураз (, ? — 1772) — царь Имеретии. Царствовал с 1766 по 1768 год. Сын царевича Мамуки и внук царя Имеретии Георгия VII.

Биография 
В 1766 году большая турецкая армия вторглась в Имеретию. Турки-османы захватили всю Квемо (Нижнюю) Имеретию и заняли Кутаиси, где посадили на царский престол Теймураза Мамуковича, двоюродного брата имеретинского царя Соломона I Великого. После отступления турецких войск из Имеретии, Соломон вернул себе царский престол, а его соперник Теймураз вынужден был бежать из Кутаиси, но не прекратил борьбы. В 1768 году в битве при Цхрацкаро имеретинский царь Соломон Великий окончательно разгромил своего двоюродного брата Теймураза Мамуковича, который был взят в плен и заключен в темницу.

Литература 
Вахтанг Гурули, Мераб Вачнадзе, Михаил Александрович Бахтадзе
«История Грузии (с древнейших времен до наших дней)».

Цари Имеретии
Багратионы Имеретинского царства